Такмичење у трчању на 400 метара препоне у мушкој конкуренцији на 11. Европском првенству у атлетици за млађе сениоре 2017. у Бидгошћу одржано је 14., 15. и 16. јула 2017. на стадиону Жђислав Кшишковјак.

Титулу освојену у Талину 2015, није бранио Патрик Добек из Пољске јер је прешао у сениоре.

Земље учеснице 
Учествовало је 26 такмичара из 17 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  (2)
  (1)

Освајачи медаља

Квалификациона норма 
Требало је да квалификациону норму такмичари остваре у периоду од 1. јануара 2016. до 4. јула 2017. године.

Сатница

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2017. години 
Десет најбољих атлетичара у трци на 400 метара са препонама 2017. године до почетка првенства (12. јул 2017), имали су следећи пласман на европској ранг листи. (СРЛ)

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

Резултати

Квалификације 
Квалификације су одржане 14. јула 2017. године. Такмичари су били подељени у 4 групе. У полуфинале су се пласирала прва 3 из сваке групе (КВ) и 4 на основу резултата (кв).,,
Старт: група 1 у 13:00, група 2 у 13:08, група 3 у 13:16, група 4 у 13:24.

Полуфинале 
Полуфинале се одржало 15. јула 2017. године. У полуфиналу су учествовала 16 такмичара, подељена у 2 групе. У финале су се пласирале по 3 првопласиране из група (КВ) и 2 на основу постигнутог резултата (кв).,,
Почетак такмичења: група 1 у 16:09, група 2 у 16:17.

Финале 
Финале је одржано 16. јула 2017. године у 16:28.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати 2017. (стране 48 - 52)

Европско првенство у атлетици за млађе сениоре 2017.
Трка на 400 метара са препонама на Европском првенству у атлетици за млађе сениоре